Issur Israel Koch  (Novo Hamburgo, 15 de julho de 1977), mais conhecido como  Professor Issur Koch , é um político brasileiro. Foi eleito vereador de Novo Hamburgo com 2.978 votos nas eleições de 2012 para a legislatura 2013-2016, e nas eleições de 2016 foi reeleito com 6.857 votos, sendo o vereador mais votado neste pleito. Atualmente é deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul pelo Progressistas, tendo sido eleito com 35.803 votos. 

Issur é formado em Pedagogia, professor da Rede Municipal de Dois Irmãos desde 2009 e também é músico. Tem suas pautas voltadas sempre para a área da Educação. Enquanto na Câmara de Novo Hamburgo, atuou como relator da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor e presidiu a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.

Nascidos em 1977
Naturais de Novo Hamburgo
Membros do Progressistas
Membros do Progressistas do Rio Grande do Sul
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)